Госуда́рственный выпускно́й экза́мен — это форма государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам основного общего образования (ООО) или среднего общего образования (СОО) для определённых категорий лиц, а именно: обучающихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы и обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования (СПО), получающих СОО по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, в том числе по образовательным программам СПО, интегрированным с образовательными программами общего образования. Также для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов. 

ГВЭ по всем учебным предметам проводится в письменной форме с использованием текстов, тем, заданий, билетов.

Формы проведения 

 ГВЭ-9 — государственный выпускной экзамен для основного общего образования (9 классов);
 ГВЭ-11 — государственный выпускной экзамен для среднего общего образования (11 классов).

Примечания 

Образование